AUR steht für:
 Allgemeiner Unterrichtsraum in allgemein- und berufsbildenden Schulen
 Arch User Repository, ein durch die Community betriebenes Repository für Arch Linux und Derivate
 Aurigny Air Services, Fluggesellschaft auf der britischen Kanalinsel Guernsey nach dem ICAO-Code
 Flughafen Aurillac, Regionalflughafen in Frankreich nach dem IATA-Code
 Ausscheidungsurogramm, Röntgenuntersuchung zur Darstellung der Nieren sowie der ableitenden Harnwege, siehe Urografie
 Landkreis Aurich, Kfz-Kennzeichen
 Alianța pentru Unirea Românilor, rechte Partei in Rumänien

AuR steht für:
 Arbeit und Recht, Fachzeitschrift

Aur steht für:
 Aur, zu den Marshallinseln gehörendes Atoll im Pazifik
 Pulau Aur, malaiische Insel im südchinesischen Meer
 Auriga, lateinisch für Fuhrmann (Sternbild)

Siehe auch:

Abkürzung